Гёюк — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

Гёюк — село в Гёюкском административно-территориальном округе Агдажбединского района.
Гёюк — село в Евлахском районе.